Rosebud (engl. für „Rosenknospe“) bezeichnet:
 ein Schlüsselwort in Orson Welles’ Film „Citizen Kane“ (das rätselhafte letzte Wort des sterbenden Kane zu Beginn des Films, Ausgangspunkt für die folgende Handlung)
 Unternehmen Rosebud (Originaltitel „Rosebud“) (1975), Film von Otto Preminger
 Rosebud. Das Original (2002), Theaterstück und Hörspiel von Christoph Schlingensief
 ein Sexspielzeug, ähnlich dem Butt-Plug
 Rosebud (Band), eine US-amerikanische Folk-Rock-Gruppe
 Rosebud Trio, ein Projekt des US-amerikanischen Jazzgitarristen Geoff Goodman

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rosebud (Alabama)
 Rosebud (Arizona)
 Rosebud (Georgia)
 Rosebud (Illinois)
 Rosebud (Indiana)
 Rosebud (Mississippi)
 Rosebud (Missouri)
 Rosebud (Montana)
 Rosebud (New Mexico)
 Rosebud (North Carolina)
 Rosebud (Pennsylvania)
 Rosebud (South Dakota)
 Rosebud (Texas)
 Rosebud (West Virginia)
 Rosebud Indian Reservation, Reservation der Brulé von den Lakota-Sioux
 Rosebud County, Verwaltungseinheit in Montana

in Australien:
 Rosebud (Australien)

Fließgewässer:
 Rosebud River, Fluss in Alberta, Kanada